Sawa II – arcybiskup Serbski w latach 1263-1271
 Sawa Petrowicz – władyka czarnogórski w latach 1735-1784